Mark V steht für:

 Mark V (Panzer), britischer Panzer
 Mark-V-Klasse, Klasse von Autotransportschiffen